Wladimir Wassiljew ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Filippowitsch Wassiljew (1940–2012), russischer Eishockeyspieler
 Wladimir Nikolajewitsch Wassiljew (* 1967), russischer Autor
 Wladimir Wassiljewitsch Wassiljew (1921–1970), sowjetischer Schauspieler
 Wladimir Wiktorowitsch Wassiljew (* 1940), russischer Balletttänzer, Choreograph und Regisseur
 Wladimir Abdualijewitsch Wassiljew, russischer Politiker, Präsident Dagestans
 Wladimir Wassiljew (Rennfahrer), russischer Rallyefahrer